Maciej Jabłoński (1962–2017) – polski muzykolog i krytyk muzyczny
 Maciej Jabłoński (ur. 1969) – generał dywizji Wojska Polskiego, dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej
 Maciej Jabłoński (ur. 1973) – polski dziennikarz
 Maciej Jabłoński (ur. 1976) – polski polityk i urzędnik